Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 21 dans le monde.

Afrique

Sénégal 
 Route régionale 21

Tunisie 
 Route régionale 21

Amérique

Canada 
 Route 21 en Ontario
 Route 21 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 U.S. Route 21

Uruguay 
 Route 21

Europe 
 Route européenne 21

Allemagne 
 Route fédérale 21

France 
  dans certains départements
 Route territoriale 21 en Corse

Serbie 
 Route magistrale 21

Suisse 
 Route principale 21

Voir aussi